

Pessoas
Jonny Greenwood
Colin Greenwood

Localidades
Greenwood (Arkansas)
Greenwood (Carolina do Sul)
Greenwood (Delaware)
Greenwood (Flórida)
Greenwood (Illinois)
Greenwood (Indiana)
Greenwood (Luisiana)
Greenwood (Minnesota)
Greenwood (Mississippi)
Greenwood (Missouri)
Greenwood (Nebraska)
Greenwood (TTC)
Greenwood (Brasil)

Desambiguações de topônimos